Соревнования по современному пятиборью на летних Олимпийских играх 1996 прошли 30 июля. Спортсмены разыграли один комплект медалей в соревнованиях среди мужчин в личном зачёте.

Город: Атланта,  

Дата проведения: 30 июля 1996 года.

Участники: 32 спортсмена из 22 стран.
 
Самый молодой участник: Орасио Де ла Вега  (21 год, 58 дней).
 
Самый старейший участник: Дмитрий Тюрин  (37 лет, 303 дня).

Медалисты

Результаты

Ссылки 
  (316—317)

Соревнования на летних Олимпийских играх 1996
Международные соревнования по современному пятиборью в США